Хвартикунинский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Гергебильском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Хвартикуни.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Гергебильского района
Сельские поселения Дагестана